Hermagor kan syfta på följande platser:

Österrike 

 Hermagor (distrikt), Kärnten, 
Hermagor, stad, Kärnten, Politischer Bezirk Hermagor, 

Robotskapade Österrikeförgreningar